Osterwold ist der Familienname folgender Personen:

 Margrit Osterwold (* 1944), deutsche Verlegerin und Hörbuchregisseurin
 Matthias Osterwold (* 1950), deutscher Kulturmanager
 Tilman Osterwold (1943–2021), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer

Osterwold steht für:
 Osterwold, deutscher Sprecherpreis des Verlags Hörbuch Hamburg
 Osterwold, Ortschaft auf der ehemaligen Insel Strand